Persakis ist der Familienname folgender Personen:

 Ioannis Persakis (1877–1943), griechischer Leichtathlet
 Petros Persakis, griechischer Turner